Лора́н Лаффо́рг (, род. , Антони) — французский . В 2002 году за доказательство гипотезы о соответствии Ленглендса для общей линейной группы над полем функций был удостоен Филдсовской премии (вторым лауреатом был В. А. Воеводский). Брат Венсана Лаффорга.

Участвовал в Международных математических олимпиадах 1984 и 1985 годов и выиграл серебряные медали. В 1986 году поступил в Высшую нормальную школу в Париже, с 1990 года работал в университете Париж-юг XI и CNRS. В 1994 году под руководством Жерара Ломона защитил диссертацию на степень Ph.D. В 2000 году Лаффорг был назначен директором исследований в CNRS и постоянным профессором Института высших научных исследований (IHES), также в этом году он был награждён Премией Математического института Клэя.

Другая деятельность 
Лоран Лаффорг был приглашён в одну из французских комиссий, разрабатывавших реформу системы образования. Вскоре он со скандалом покинул её, раскритиковав французскую систему школьного образования.

Избранные работы

Литература

Ссылки 
 Страничка на сайте IHES 
 
 Результаты на Международной математической олимпиаде
 

Лауреаты Филдсовской премии
Алгебраические геометры
Математики в теории чисел
Члены Французской академии наук
Почётные доктора Университета Нотр-Дам
Награждённые бронзовой медалью Национального центра научных исследований